Boys Don’t Cry – pierwsza kompilacja zespołu The Cure wydana w sierpniu 1980 roku. Jest amerykańską wersją ich debiutanckiego brytyjskiego albumu Three Imaginary Boys, różniącą się nieznacznie kolejnością utworów, brakiem trzech piosenek ("Foxy Lady", "Meathook", "It's Not You") oraz obecnością kilku innych ("Boys Don’t Cry", "Plastic Passion", "Jumping Someone Else's Train", "World War" i "Killing an Arab").

Na tylnej okładce płyty oryginalnego (brytyjskiego) wydania Three Imaginary Boys tytuły piosenek nie zostały zapisane w konwencjonalny sposób, ale przedstawione za pomocą piktogramów. Okładka płyty Boys Don’t Cry to piktogram do piosenki "Fire in Cairo". Londyński indie punkowy zespół Plastic Passion wziął swoją nazwę od piosenki z tej płyty.

W 2003 r. album został sklasyfikowany na 442. miejscu listy 500 albumów wszech czasów magazynu Rolling Stone.

Lista utworów

Oryginalna wersja

Strona A

Strona B

Wersja CD 
Na wersji CD albumu "Object" został zastąpiony "So What", skrócono krzyk na końcu "Subway Song" i usunięto "World War".

Twórcy albumu 
 Robert Smith – gitara, śpiew
 Laurence Tolhurst – perkusja
 Michael Dempsey – gitara basowa, śpiew

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy kompilacyjne The Cure
Albumy muzyczne wydane w roku 1980
Albumy Fiction Records